Schuyler (gesprochen: Skyler) ist ein Name niederländischer Herkunft und am bekanntesten als Name der neuniederländischen, später New Yorker Familie Schuyler, beginnend mit dem Gouverneur Pieter Schuyler (1657–1724), die im 18. und frühen 19. Jahrhundert zu den einflussreichsten in der britischen Kolonie und später im Staat New York zählte. Er wird heute als Vorname (männlich und weiblich) und Familienname verwendet. Namensträger sind:

Familienname:
 Angelica Schuyler Church (1756–1814), Tochter von Philip Schuyler 

 Cortlandt Van Rensselaer Schuyler (1900–1993), US-amerikanischer General
 Elizabeth Schuyler Hamilton (1757–1854), US-amerikanische Philanthropin
 Eugene Schuyler (1840–1890), US-amerikanischer Schriftsteller, Forschungsreisender und Diplomat
 George Schuyler (1895–1977), US-amerikanischer politischer Autor und Journalist
 George W. Schuyler (1810–1888), US-amerikanischer Schriftsteller und Politiker
 James Schuyler (1923–1991), US-amerikanischer Schriftsteller
 Karl C. Schuyler (1877–1933), US-amerikanischer Politiker
 Margarita Schuyler Van Rensselaer (1758–1801), Tochter von Philip Schuyler  
 Philip Schuyler (1733–1804), amerikanischer General im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und Vertreter New Yorks im US-Senat
 Philip J. Schuyler (1768–1835), US-amerikanischer Politiker
 Philippa Schuyler (1931–1967), US-amerikanische Pianistin
 Pieter Schuyler (1657–1724), Gouverneur von New York
 Richard Schuyler (1926–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Livingston Schuyler (1883–1966), US-amerikanischer Historiker
 Walter S. Schuyler (1850–1932), US-amerikanischer General.

Vorname:
 Schuyler Colfax (1823–1885), US-amerikanischer Politiker, Vizepräsident
 Schuyler Fisk (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Schuyler Weiss, australischer Filmproduzent.

Schuyler ist der Name folgender Orte:
Countys in den Vereinigten Staaten:
 Schuyler County (Illinois)
 Schuyler County (Missouri)
 Schuyler County (New York).

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Schuyler (New York)
 Schuyler (Nebraska)
 Schuyler (Pennsylvania) 
 Schuyler (Virginia)
 Schuyler Falls (New York)
 Fort Schuyler (Bronx), Bronx, New York City
 zeitweiliger Name von Fort Stanwix, Rome, New York.

Schuyler steht außerdem für:
 Schuyler (Rebsorte), eine Rebsorte
 (2923) Schuyler, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Skyler.